Labor puede referirse a:

Trabajo
Labor, en minería, cualquier hueco excavado para explotar un yacimiento. 
Costura
Labores de Lagartera, bordados finos con origen en Laartera (Toledo).
Labores de la casa

Topónimos
Terra di Lavoro, también llamado Labor, Italia.
Las Labores, España.
Labores (Belmira), Colombia.